

Musica 
 FFS – supergruppo musicale
 FFS – album degli FFS del 2015

Sigle 
 Fast File System – file system per sistemi Unix
 Ferrovie Federali Svizzere
 Front des forces socialiste – Fronte delle Forze Socialiste, partito politico algerino